Redorte – figura araldica
 La Redorte – comune dell'Aude (Francia)